Epic kan syfta på:

Datorteknik
 EPIC – Explicit Parallell Instruction Code, se VLIW

Film
 Epic – Skogens hemliga rike – en amerikansk 3D-animerad film från 2013, originaltitel Epic
 Epic Movie – amerikansk komedifilm från 2007, originaltitel Epic Movie

Musik
 Epic (R. Kelly album) – ett samlingsalbum av sångaren R. Kelly
 Epic metal – en genre inom hårdrock
 Epic (musikalbum) – det norska black metal-bandet Borknagars sjätte studioalbum från 2004
 Epic (sång) – en singel från Faith No More
 Epic Records – ett skivbolag
 Epic Sun – ett rockband från Stockholm
 Last Epic – ett studioalbum från 2003 av det svenska progrock-bandet A.C.T.

Serier
 Epic Comics – serieförlag och underetikett till Marvel Comics
 Epic Illustrated – en serieantologi från Marvel Comics

Spel
 Epics – Värdefulla föremål i olika typer av datorspel.
 Epic (spel)
 Epic (datorspel)
 Epic Games – ett datorspelsföretag
 Epic Mickey – ett actionäventyrs-plattformsspel från 2010